Der Brunei Super Cup ist ein Fußballpokal-Wettbewerb in Brunei. Es wurde zum ersten Mal im Jahr 2002 ausgetragen. Es ist der Auftakt zur Brunei-Fußballsaison. Dieser Wettbewerb wird zwischen dem Ligameister und dem Pokalsieger ausgetragen.

Sieger seit 2002

Rangliste

Weblinks 
 Verbandswebsite
 Brunei Super Cup bei rsssf.com

Fußballwettbewerb in Brunei
Erstveranstaltung 2002